Giuseppe Barbieri  – vero nome del musicista napoletano Joe Barbieri
Giuseppe Barbieri  – scrittore e poeta
Giuseppe Barbieri  – architetto veronese
Giuseppe Barbieri  – ex calciatore
Giuseppe Antonio Barbieri  – deputato della XII Legislatura